Великие Гаи () — село в Тернопольском районе Тернопольской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 3683 человека. Почтовый индекс — 47722. Телефонный код — 352.

Местный совет 
47722, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с.Великі Гаї, вул.Галицька,47

Ссылки 
 Великие Гаи на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Тернопольского района